Лужница може бити:

 Лужница (река), река у Србији, притока Власине
 , река у Србији, притока Скрапежа
 Лужница (област), област у Србији, у сливу истоимене реке
 Лужница (Сува Река), насеље у општини Сува Река, Косово и Метохија, Србија
 Лужница (Високо), насеље у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Лужница (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Црна Гора
 Лужница (Запрешић), насеље у општини Запрешић, Хрватска

Види још 
 Лужнице, насеље града Крагујевца, Србија